Николай Гуров:
 Гуров, Николай Алексеевич (1927—2005) — советский хозяйственный руководитель, металлург.
 Гуров, Николай Никонорович (1922—1997) — старшина Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.